

Козьмодем'янськ — місто, окремий міський округ, районний центр, Марій Ел
 Козьмодем'янськ — присілок, Совєтський район, Марій Ел